Blöcken ist ein deutscher Ortsname:
 Blöcken (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg (Oberbayern), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern, Deutschland
 Blöcken, Kreis Labiau, Ostpreußen: Ossokino (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Blocken